«Morning After Dark» () — сингл Тімбеленда, виконаний з Неллі Фуртаду, з альбому «Shock Value II». Випущений 26 жовтня 2009 року лейблами Blackground і Mosley.

Список композицій і форматів 
 Британський CD-сингл
 «Morning After Dark» (з Неллі Фуртаду & SoShy) — 3:52
 «Morning After Dark» (Chew Fu 2016 B-Boy Fix Remix) — 5:03
 «Morning After Dark» (Freeman Remix) (з Nelly, Rey Vy & SoShy) — 4:10
 Rey Vy appears courtesy of Universal Music Group

 Британський Digital Download EP
 «Morning After Dark» (Manhattan Clique Main) — 3:28
 «Morning After Dark» (Chew Fu 2016 B-Boy Fix Remix) — 5:02
 «Morning After Dark» (Moto Blanco Radio) — 3:47

 Американський Digital Download EP
 «Morning After Dark» (Chris Lake Remix) — 3:28
 «Morning After Dark» (Kaskade Remix) — 3:47
 «Morning After Dark» (Feed Me Remix) — 4:53
 «Morning After Dark» (Chew Fu 2016 B-Boy Fix Remix) — 5:03

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на YouTube.

Сингли 2009
Сингли Тімбеленда
Сингли Неллі Фуртаду